У статті зазначені склади команд-учасниць чемпіонату світу з футболу 2018, який проходитиме у Росії з 14 червня до 15 липня 2018 року. Всього в заявку може бути внесено 23 футболісти (включаючи 3 воротарів).

Згідно з регламентом турніру команди-учасниці чемпіонату мали оголосити остаточні списки з 23 гравців до 4 червня 2018 року. За 24 години до першого зіграного матчу команди мають право замінити травмованого гравця іншим.

Вік футболістів вказано станом на день початку чемпіонату — 14 червня 2018 року. Клуб гравця вказує команду, за яку ним було проведено останню офіційну гру на клубному рівні до початку турніру. Кількість матчів і голів за збірну наведені станом на дату подання остаточної заявки.

Група A

Головний тренер:  Ектор Купер

Попередня заявка з 29 гравців була оприлюднена 13 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер: Станіслав Черчесов

Попередня заявка з 28 гравців була оприлюднена 11 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 3 червня.

Головний тренер:  Хуан Антоніо Піцці

Попередня заявка з 28 гравців була оприлюднена 17 травня 2018. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер: Оскар Табарес

Попередня заявка з 26 гравців була оприлюднена 15 травня 2018. Остаточну заявку було оголошено 2 червня.

Група B

Головний тренер:  Карлуш Кейрош

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 13 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер: Фернандо Єрро

Остаточна заявка була оприлюднена 21 травня 2018 року. 13 червня головного тренера збірної Хулена Лопетегі було звільнено, а на його місце призначено Фернандо Єрро.

Головний тренер:  Ерве Ренар

Остаточна заявка була оприлюднена 17 травня 2018 року.

Головний тренер: Фернанду Сантуш

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 14 травня 2018 року. Остаточна заявка була оголошена 17 травня 2018 року.

Група C

Головний тренер:  Берт ван Марвейк

Попередня заявка з 32 гравців була оприлюднена 6 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 3 червня.

Головний тренер:  Оге Гарейде

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 14 травня 2018. Остаточну заявку було оголошено 3 червня

Головний тренер:  Рікардо Гарека

Попередня заявка з 24 гравців була оприлюднена 16 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 4 червня 2018 року.

Головний тренер: Дідьє Дешам

Остаточна заявка була оприлюднена 17 травня 2018 року.

Група D

Головний тренер: Хорхе Сампаолі

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 14 травня 2018 року. Остаточна заявка була оголошена 21 травня 2018. Травмованого Серхіо Ромеро 23 травня 2018 року у зявці замінив Науель Гусман. 9 червня травмованого Мануеля Лансіні у зявці замінив Енсо Перес.

Головний тренер: Геймір Гатльгрімссон

Остаточна заявка була оприлюднена 11 травня 2018 року.

Головний тренер:  Гернот Рор

Попередня заявка з 30 гравців була оприлюднена 14 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 3 червня.

Головний тренер: Златко Далич

Попередня заявка з 32 гравців була оприлюднена 14 травня 2018. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Група E

Головний тренер: Тіте

Остаточна заявка була оприлюднена 14 травня 2018.

Головний тренер: Оскар Рамірес

Остаточна заявка була оприлюднена 14 травня 2018.

Головний тренер: Младен Крстаїч

Попередня заявка з 27 гравцив була опрылюднена 24 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 1 червня.

Головний тренер:  Владимир Петкович

Остаточна заявка була оприлюднена 4 червня 2018 року.

Група F

Головний тренер:  Хуан Карлос Осоріо

Попередня заявка з 27 гравців була оприлюднена 14 травня 2018.. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер: Йоахім Лев

Попередня заявка з 27 гравців була оприлюднена 15 травня 2018. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер: Син Тхе Йонг

Попередня заявка з 28 гравців була оприлюднена 14 травня 2018.. Остаточна заявка була оголошена 2 червня.

Головний тренер: Янне Андерссон

Остаточна заявка була оприлюднна 15 травня 2018 року.

Група G

Головний тренер: Гарет Саутгейт

Остаточна заявка була оприлюднна 16 травня 2018.

Головний тренер:  Роберто Мартінес

Попередня заявка з 28 гравців була оприлюднена 21 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер:  Ернан Даріо Гомес

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 14 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 30 травня 2018 року. 6 червня травмованого Альберто Кінтеро було замінено у заявці на Рікардо Авілу.

Головний тренер: Набіль Маалул

Попередня заявка з 29 гравців була оприлюднена 14 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 2 червня.

Група H

Головний тренер:  Хосе Пекерман

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 14 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 4 червня. 9 червня замість травмованого Франка Фабри до заявки був включений Фарід Діас.

Головний тренер: Адам Навалка

Попередня заявка з 35 гравців була оприлюднена 11 травня 2018 року. Остаточну заявку було оголошено 4 червня.

Головний тренер: Алью Сіссе

Остаточна заявка була оприлюднена 17 травня 2018 року.

Головний тренер: Нісіно Акіра

Попередня заявка з 27 гравців була оприлюднена 18 травня 2018. Остаточна заявка була оголошена 31 травня 2018 року.

Тренери команд-учасниць за громадянством
Жирним позначені тренери, що очолюють збірну своєї країни.

Примітки

Посилання 
2018 Склади команд-учасниць чемпіонату світу 2018 року  на сайті ФІФА 

Чемпіонат світу з футболу 2018